Vakantiehuis, huis dat men huurt of koopt om de vakanties door te brengen
Vakantiehuisjes (Rietveld), naar een ontwerp van Gerrit Rietveld